

Patronyme 

 Anna-Sophie Kummer (1999-), actrice néerlandaise.
 Friedrich August Kummer (1797-1879), violoncelliste allemand.
 Eberhard Kummer (1940–2019), spécialiste de musique médiévale autrichien.
 Ernst Kummer (1810-1893), mathématicien allemand.
 Théorie de Kummer
 Fonction de Kummer
 Felix Kummer (1989-), chanteur allemand.
 Lilian Kummer (1975-), skieuse alpine suisse.
 Luise Kummer (1993-), biathlète allemande.
 Mario Kummer (1962-), coureur cycliste allemand.
 Patrizia Kummer (née en 1987), snowboardeuse suisse.
 Paul Kummer (1834-1912), prêtre et mycologue allemand.

Autres 
 La Tanzschule Kummer, une ancienne école de danse située à Graz (Autriche).